Plaats in Indonesië
 Sugih Waras (Bagor), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sugih Waras (Candi), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Sugih Waras (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sugih Waras (Banding Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugih Waras (Belitang Mulya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugih Waras (Buay Runjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugih Waras (Muara Sugihan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugih Waras (Rambang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugih Waras (Suka Karya), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugih Waras (Tanjung Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugih Waras (Teluk Gelam), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sugihwaras (doorverwijspagina)